Ван-Найс (англ. Van Nuys,  ) — район у центральній частині долини Сан-Фернандо в Лос-Анджелесі, Каліфорнія . Це найбільш густонаселений район у долині Сан-Фернандо, де розташовані аеропорт Ван-Найс і муніципальна будівля Веллі.

Історія 

У 1909 році Suburban Homes Company – синдикат на чолі з Хобартом Джонстоном Уітлі, генеральним менеджером ради контролю, разом із Гаррі Чандлером, Г. Г. Отісом, М. Х. Шерманом і О. Ф. Брандтом – придбав 48 000 акрів Farming and Milling Company за 2,5 мільйона доларів.  Генрі Е. Хантінгтон розширив свою Тихоокеанську електричну залізницю (Червоні вагони) через Долину до Оуенсмута (тепер Канога Парк). Компанія Suburban Home розробила плани доріг і міст Ван-Найс, Резеда (Маріан) і Канога Парк (Оуенсмут). Сільські райони були приєднані до міста Лос-Анджелес у 1915 році.  

Місто було засноване в 1911 році та названо на честь Ісаака Ньютона Ван Найса, власника ранчо, підприємця та одного з його забудовників.   У травні він був анексований Лос-Анджелесом 22, 1915,  після завершення Лос-Анджелеського акведуку, забезпечуючи його водою, необхідною для подальшого зростання.  Ван-Найс був першою новою зупинкою на лінії Сан-Фернандо системи червоних вагонів Тихоокеанської електрички, що сприяло її першим продажам землі та комерційному успіху.  У 1917 році з Альгамбри організовували одноденні поїздки для потенційних покупців ферм площею 5 акрів. 

Ван-Найс став муніципальним громадським центром Лос-Анджелеса-сателіта Долини з муніципальною будівлею долини в стилі арт-деко 1932 року (міська рада Ван-Найс), візуальним орієнтиром та історико-культурною пам’яткою Лос-Анджелеса, що поклало початок сучасному комплексу урядових служб Центру. 

У 1991 році Марвін Брауде, член міської ради Лос-Анджелеса, перепрофілював 45-квартальну зону Ван-Найс як частину Шерман Оукс .  Ця перепрофільована територія включала громаду Магнолія Вудс.  Деякі місцеві жителі подали Брауде петицію та кілька оригінальних актів, на яких було зазначено «Дуби Шермана». Вони стверджували, що ця територія була частиною Шерман Оукс до 1960-х років, коли було встановлено поштові індекси, які позначали територію як Ван-Найс. 

У жовтні 2005 року відкрилася Помаранчева лінія метро з двома станціями: станція Ван-Найс (метро Лос-Анджелеса) і станція Сепулведа .

У 2014 році мер Ерік Гарсетті представив проект «Великі вулиці» з бульваром Ван-Найс. перепланувати між бульв. та Окснард Стріт. Крім того, бульв. Сепулведа було реконструйовано між бульваром Перемоги та Окснард-стріт у травні 2014 року. Нова будівля сімейних служб округу Лос-Анджелес була побудована на південно-західному розі бульвару Ван-Найс. та вулиці Сатіку у 2016 році.

Географія і клімат 
Ван-Найс межує на півночі з Норт-Хіллз, на північному сході з Панорама-Сіті, на сході з Веллі-Глен, на півдні з Шерман-Оукс, на південному заході з басейном Сепульведа, на заході з озером Бальбоа та на р. на північний захід від Нортріджа .  Його вулицею та іншими межами є бульвар Роско на півночі, бульвар Сепульведа, Туджунга -Вош, Вудман-авеню та Хазелтайн-авеню на сході, Окснард-стріт на півдні, Сепульведа-Бейсін на південному заході та Одеса та Гейвенгерст-авеню та бульвар Бальбоа на захід.

Зміни меж 
У 2009 році міська рада Лос-Анджелеса схвалила деякі колишні райони Ван-Найса, щоб відокремитися від Ван-Найс і приєднатися до сусідніх громад Озера Бальбоа, Веллі-Глен і Шерман-Оукс , щоб підвищити вартість своєї власності. Член міської ради Тоні Карденас "припустив, що зміна була мотивована расизмом".

Клімат

Населення 
Перепис населення США 2000 року нарахував 136 443 жителів у районі Ван-Найс площею 8,99 квадратних миль, або 11 542 людини на квадратну милю. У 2000 році середній вік жителів становив 28 років, що вважалося молодим для районів міста та округу, а відсоток жителів у віці 10 років і молодше та від 19 до 34 років був одним із найвищих в окрузі Лос-Анджелес. 

Околиці в Лос-Анджелесі вважалися «помірно різноманітними» етнічно. Розподіл склав латиноамериканці, 60,5%; білі 23,1%; азіати 6,4%; чорні 6%; та інші 4%. Мексика (41,5%) і Сальвадор (17,3%) були найпоширенішими місцями народження для 49,8% жителів, які народилися за кордоном — високий відсоток для Лос-Анджелеса. Сімей, очолюваних одинокими батьками, було 4917, або 21,3%, що вважається високим як для міста, так і для округу. 

Середній річний дохід домогосподарства в доларах 2008 року становив 41 134 долари, що вважається середнім для міста, але низьким для округу. Відсоток домогосподарств, які заробляли 40 000 доларів США або менше, був високим для округу. Орендарі займали 73,9% житлового фонду, а власники будинків і квартир – 26,1%.

Економіка 
Уздовж бульвару Ван-Найс, як і на інших великих вулицях, що проходять через Ван-Найс, є довгий і різноманітний комерційний район.

Є два магазини Target у Ван-Найс, один на Сепулведа та Гаттерас, а інший на Реймер та Кестер.

Ван-Найс має два азіатських супермаркети: один на Шерман Вей і Вайт Оук, а інший на Сепулведа та Вікторі.

З грудня 1947 року по серпень 1992 року компанія General Motors керувала автомобільною фабрикою під назвою Van Nuys Assembly на бульварі Ван-Найс і вулиці Армінта, щоб збільшити виробничі зусилля на своїй фабриці South Gate Assembly, яка була відкрита в 1936 році. Завод Ван-Найс виготовив 6,3 мільйона автомобілів, включаючи Chevrolet Impala, Corvair, а пізніше був основним місцем для Nova, Camaro та Pontiac Firebird . Серед інших виготовлених моделей були Chevrolet Monte Carlo, Chevelle, Oldsmobile Omega та Pontiac Ventura .  Тут також виготовляли версії зі значками Impala, Nova та Camaro . У жовтні 1989 року GM оголосив, що виробництво Camaro і Firebird буде перенесено на завод у Сент-Терез .  Через заходи щодо покращення якості повітря та зменшення частки ринку ГМ-продуктів фабрику закрили.

У 1999 році на території колишньої фабрики відкрився торговий центр The Plant, де розташовані мультиплекс Home Depot, OfficeMax і 16-зальний кінотеатр Mann .  Протягом наступних років торговельний центр The Plant доповнювався такими доповненнями: In-N-Out Burger, 7-Eleven, Gap Outlet, Ono Hawaiian BBQ, Starbucks, Party City і Old Navy . 

Sound City Studios — добре поважна студія звукозапису у Ван-Найс. Ван-Найс разом із Четсворт є домом для численних порнографічних кіностудій, дистриб’юторів і виробників. 

Grupo TACA керує центром TACA у районі Ван-Найса за адресою: бульвар Ван-Найс, 6710. 

Різні частини фільму 1984 року «Термінатор » були зняті у Ван-Найсі.

Державні послуги 

Пожежна служба Лос-Анджелеса керує станцією 39 (Ван Найс), станцією 90 Van Nuys Airport Area, станцією 100 Західний Ван-Найс та станцією 102 Східний Ван-Найс, які обслуговують громаду.

Департамент поліції Лос-Анджелеса керує сусіднім поліцейським відділком Van Nuys Community за адресою 6420 площа Сільмар, 91401, який обслуговує околиці.

Поштова служба Сполучених Штатів управляє поштовим відділенням Civic Center Van Nuys за адресою 6200 Van Nuys Boulevard у Ван-Найсі (закрито та переміщено за межі міського центру Ван-Найс на 6531 Van Nuys Blvd, Van Nuys, CA 91401)  і Ван-Найс Поштове відділення за адресою 15701 Sherman Way в районі озера Бальбоа в Лос-Анджелесі, на захід від Ван-Найса.   

Бюро перепису населення США керує регіональним офісом Лос-Анджелеса у Ван-Найсі. 

Департамент служб розвитку Каліфорнії керує  на Шерман-Вей на захід від бульвару Сепулведа, але вони закрили це місце та переїхали на нове місце на Окхерст і Пламмер у Чатсворті в 2016 році. Агентство обслуговує велику кількість людей з вадами розвитку, які проживають у долині Сан-Фернандо.

Управління соціального забезпечення колись керувало філією на бульварі Ван-Найс на північ від бульвару Перемоги у Ван-Найсі. Це місце було закрито в 2011 році та переміщено до Panorama City на бульварах Роско та Ван-Найс.

Парки 
Зона відпочинку Ван-Найс знаходиться в Ван-Найс. У зоні є аудиторія та спортзал місткістю 420 осіб, а також багатоцільовий/громадський зал місткістю 20–25 осіб. На території є ями для барбекю, освітлені бейсбольні діаманти, освітлені відкриті баскетбольні майданчики, дитяча ігрова зона, громадська кімната, освітлені гандбольні майданчики, критий тренажерний зал без ваг, столи для пікніка, освітлене футбольне поле та освітлені тенісні корти. 

Делано-парк у Ван-Найс має зал для глядачів, ями для барбекю, освітлений бейсбольний діамант, дитячу ігрову зону, освітлене футбольне поле, критий тренажерний зал без ваг, столи для пікніка та освітлене футбольне поле. 

Поруч із зоною відпочинку басейну Сепулведа Ван-Найс на заході — це великий відкритий парк позаду греблі Сепулведа . Велосипедна доріжка Metro Orange Line з’єднує Ван-Найс із ним та іншими напрямками долини. Тут є численні об’єкти відпочинку та природні зони, зокрема заповідник дикої природи, крикетний комплекс і стрільба з лука в парку Вудлі .  

Парк Ван-Найс Шерман Оукс знаходиться в Шерман Оукс, недалеко від Ван-Найс. У парку є зал для глядачів, два освітлені бейсбольні діаманти, шість неосвітлених бейсбольних діамантів, освітлені криті баскетбольні майданчики, освітлені відкриті баскетбольні майданчики, дитяча ігрова зона, громадська кімната на 60 осіб, освітлене футбольне поле, критий тренажерний зал без ваг, пікнік столи, освітлене футбольне поле та освітлені тенісні корти.  Басейн Ван-Найс Шерман Оукс Пул — сезонний відкритий басейн із підігрівом, розташований там же, де й парк.  Центр для людей похилого віку Ван-Найса Шермана Оукса (він же Бернарді Сентер), також на території парку, має аудиторію та багатофункціональну кімнату. Громадський зал для людей похилого віку також має дві кімнати для спільноти/засідань, дві кухні, ігрову зону, зону для шаффлборду, сцену та дві комори.  Тенісні корти Ван-Найс Шерман Оукс у парку Ван-Найс Шерман Оукс мають вісім кортів.

Освіта 

П'ятнадцять відсотків мешканців Ван-Найса віком від 25 років отримали чотирирічну освіту до 2000 року, середній показник як для міста, так і для округу, але відсоток жителів того ж віку, які мали менше, ніж диплом середньої школи (43,1 %) був високим для Лос-Анджелеса.  

Школи в межах Ван-Найс:

Громадські навчальні заклади 
Об’єднаний шкільний округ Лос-Анджелеса управляє місцевими державними школами:

 Початкова школа Кайттрайдж Стріт, 13619 вулиця Кайтрайдж
 Старша середня школа Ван-Найс, 6535 площа Цедрос
 Початкова школа Кохассет Стріт, 15810 вулиця Сатікой
 Підготовча школа Коледж Роберта Фултона, 7477 площа Кестер
 Початкова школа Валеріо Стріт, 15035 вулиця Валеріо
 Початкова школа Хейзелтайн Авеню, 7150 площа Хейзелтайн
 Початкова школа Коламбус Авеню, 6700 площа Коламбус
 Початкова школа Ван-Найс, 6464 площа Сільмар
 Школа продовження Уілла Роджерса, 14711 вулиця Гілмор
 Початкова школа Сільван Парк, 6238 площа Нобла
 Школа для дорослих Ван-Найс, 6535 площа Цедрос 
 NVOC - Авіаційний центр, 16550 вулиця Сатікой 

Чартерні школи включають:

 Чартерна школа мистецтв — Мультимедіа та перформанс, 6952 бульвар Ван-Найса

Середня школа Ван-Найса входила до спільноти Ван-Найса до 1991 року, коли її територію було перенесено до Шерман-Оукс . Школа продовжувала використовувати назву «Ван-Найс», незважаючи на переїзд.

Приватні навчальні заклади 

 Школа Пасіфік Рідж, 15339 вулиця Сатікой
 Школа Кроссроадс, 6843 площа Леннокс
 Школа Св. Єлизавети, початкова, 6635 площа Тобіас
 Християнська академія Грейс, 6510 площа Піч
 Академія Кроуфорда, 14530 вулиця Сільван
 Дитяча громадська школа, 14702 вулиця Сільван
 Montclair College Prep, 8071 бульвар Сепулведа, закрито. 
 Міжнародний ліцей Лос-Анджелеса раніше керував кампусом у Ван-Найс.

Публічні бібліотеки 

Бібліотека-філія Ван-Найс публічної бібліотеки Лос-Анджелеса обслуговує громаду.

Транспорт

Повітряний транспорт 
Аеропорт Ван-Найс, 25-й за завантаженістю аеропорт у Сполучених Штатах і один із 20 найзавантаженіших аеропортів світу за рухом літаків, розташований у Ван-Найсі.

Найближчим аеропортом з комерційними авіалініями є аеропорт Голлівуд Бербанк у Бербанку .

Спільнота включає термінал автобуса Van Nuys FlyAway Bus, який подорожує з Ван-Найса до Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса (LAX).

Громадський транспорт 
Ван-Найс має дві станції метро лінії G : Ван-Найс (станція метро Лос-Анджелеса) і Сепулведа (станція метро Лос-Анджелеса), які будуть перебудовані на піднятих мостах до 2024 року. Лінія G з’єднується з метро лінії B на Північному Голлівуді (станція метро Лос-Анджелеса), щоб дістатися до Голлівуду, Центру Лос-Анджелеса та інших ліній метро Лос-Анджелеса . Metro Busway також використовує станцію Ван-Найс . Усі станції та головні вулиці району обслуговуються Metro Local, Metro Rapid та/або іншими автобусними лініями та системами. Велосипедна доріжка та пішохідна доріжка лінії метро проходять у ландшафтній зоні вздовж усього маршруту до коледжу Пірса, парку Канога та станції Чатсворт на заході та Північного Голлівуду на сході.

У цьому районі також є станція Amtrak і Metrolink на станції Ван-Найс . Він обслуговується Amtrak Pacific Surfliner і Coast Starlight, а також Metrolink Ventura County Line .

Планується, що до 2027 року на бульварі Ван-Найс буде розміщена лінія легкорейкового транспорту Східного Сан-Фернандо, а будівництво почнеться в 2021 році.

Автостради 
Ван-Найс обслуговується автострадою 405 (шосе Сан-Дієго), що проходить через нього.

Інші найближчі автомагістралі включають трасу 101 (автострада Вентура), трасу 170 (автострада Голлівуду), трасу 118 (автострада Сімі-Веллі) і ділянку автостради Голден-Стейт між штатами 5 .

Охорона здоров'я 
Valley Presbyterian Hospital — це лікарня на 350 ліжок за адресою 15107 Vanowen St, Van Nuys, Los Angeles, CA 91405. Він був заснований у 1958 році та спочатку спроектований архітектором Вільямом Перейрою. Має 350 ліжок, а також відділення невідкладної допомоги, яке може обслуговувати дітей.  Також у Ван-Найсі знаходиться лікарня Південної Каліфорнії за адресою 14433 Emelita St, яка є психіатричною установою, яка не надає невідкладної допомоги.  Найближча лікарня Kaiser Permanente до Ван-Найс – медичний центр Kaiser Panorama City.

Відомі люди 
 
 Джордж О. Ейбелл (1927-1983), астроном, професор
 Ернані Бернарді (1911–2006), музикант і член міської ради Лос-Анджелеса, 1961–93<ref name=ValleysArdent>[https://groups.yahoo.com/group/political-graveyard/message/7304?l=1 Rick Orlov, "Valley's Ardent Fighter, 94, Dies," Los Angeles Daily News,"] posted January 7, 2006, at Political-Graveyard</ref>
 Брендон Бойд, вокаліст мультиплатинового рок-гурту Incubus
 Джозеф Вінсент Бреннан, Єпископ-помічник Лос-Анджелеса
 Стів Дейнс, Сенатор США від Монтани
 Роуз Марі, акторка і комедійна акторка
 Енді Дівайн, актор, почесний мер з 1938 по 1957 рік
 Дон Драйсдейл,Зал слави бейсболіст
Керрі Лін Далтон,вбивця
Майкл Еруш (1984 р.н.), футболіст і тренер
 Майк Феттерс,бейсбольний пітчер і тренер
 Лоуренс Д. Фінк, фінансист
 Браян Остін Грін, актор
 Роберт Гарланд, актор
 Кріс Холдсворт, UFC боєць
 Майкл Хантер (американський боксер), Професійний боксер
 Міхаель Ландау, музикант
 Джон Локк, актор західного телебачення
 Гарі Локвуд, актор
 Даян Уоррен, автор пісень
 Деламер Френсіс Макклоскі, Член міської ради Лос-Анджелеса, 1941–43
 Метью Мерсер, актор голосу
 Кен Міхельман, актор
 Matt Moore, професійний футболіст
 Ніл Морс, музикант
 Тоні Музер, Гравець і менеджер Вищої ліги бейсболу
Кріс О'Лафлін (фехтувальник) (1967 р.н.), олімпійський фехтувальник
 Джонні Парсонс, Відбірковий турнір Indy 500
 Міс Коко Перу, актор і драг-виконавець
 Кріс Піннік, музикант
 Шеррі Расмуссен, жертва вбивства
 Роберт Редфорд, актор, режисер, продюсер
 Джейк Річардсон, актор
 Шорті Роджерс, джазовий музикант і аранжувальник
 Джейн Рассел, акторка
 Герберт Райман, художник і фантазер Діснея
 Ніккі Сікс, музикант
 Броді Кінг, професійний борець і музикант
 Кемрін Граймс, акторка
 Боб Уок, бейсболіст і телеведучий
 Боб Вотерфілд, професійний футболіст
 Брук Вайт, співачка, фіналістка 7 сезону «American Idol». 
 Хобарт Джонстон Вітлі, забудовник нерухомості
 Сінді Вільямс, акторка
 Наталі Вуд, акторка
 Тодд Зейл, професійний бейсболіст

 Видатні місця 

 Бульвар Ван-Найс
 Мерія Ван-Найса
 Galpin Auto Sports — «Pimp My Ride» (сезони 5 і 6)'' . 
 Парк розваг Busch Gardens (1964–1979), знесений.
 Sound City Studios

Дивитися також 

 Історія долини Сан-Фернандо

Примітки

Посилання 

 Профіль Ван-Найса - Картографування Лос-Анджелеса - Los Angeles Times

 Getty.edu: Ван-Найс (мікрорайон)
   

Населені пункти, засновані 1911
Місцевості Лос-Анджелесу
Каліфорнія
Мерілін Монро
Компанія Радіоплан
Сан-Фернандо
Лос-Анджелес
Сторінки з неперевіреними перекладами